Фінал Кубка УЄФА 1995—1996 — фінал двадцять п'ятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем стала мюнхенська «Баварія», яка обіграла французький «Бордо» із загальним рахунком 5-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 5–1 на користь «Баварії».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1995-96 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1995-96 на сайті RSSSF 

1996 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 1 травня
Травень 1996